

Osoby 
 Claire Feuerstein – francuska tenisistka
 Georg Feuerstein – niemiecki filozof

Inne 

 Feuerstein – zamek

Zobacz też 
 Feurstein